Legende:

Die Saison 2007/08 der Hallenhockey-Bundesliga der Damen startete am 16. November 2007 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde der besten vier Teams in Hamburg am 9./10. Februar 2008. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Gewinner der Viertelfinals spielten bei der Endrunde in Hamburg, wo sich wenig überraschend Der Club an der Alster den Hallentitel sichern konnte.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde wurde wie im Vorjahr gemeinsam mit den Herren in der Alsterdorfer Sporthalle Hamburg ausgetragen.

Aufsteiger 
Als Meister der jeweiligen Regionalliga steigen die folgenden Clubs auf: Großflottbeker THGC (Nord), ATV Leipzig (Ost), HG Nürnberg (Süd), Düsseldorfer HC (West)

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 07/08

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2007
Hockey 2008